Kendang (vulkaan), een stratovulkaan op het Indonesische eiland Java 
 Kendang (drum), een Javaanse drum